Das Internationaux de Tennis de Vendée 2014 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. November 2014 in Mouilleron-le-Captif stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 180 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 174 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 177 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Mouilleron-le-Captif